Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Carlos Ferrero che ha battuto in finale Juan-Albert Viloca-Puig 3-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Hernán Gumy (semifinali)

 Guillermo Cañas (primo turno)
 Markus Hipfl (primo turno)
 Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Julián Alonso (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1999